Studená Voda oder Studená voda ist der Name folgender geographischen Objekte in Tschechien:

Orte:
 Studená Voda (Božanov) (Kaltwasser), Ortsteil von Božanov, Okres Náchod
 Studená Voda (Zaječice) (Kaltwasser), Ortsteil von Zaječice, Okres Chrudim

Fließgewässer:
 Studená voda (Świdna) (Kaltwasser), linker Zufluss zur Świdna